Iglesia reformada es una expresión que hace referencia a varios artículos:

 Las iglesias que surgen de la Reforma protestante como:
 Las "Iglesias Reformadas" (Calvinismo)
 Iglesia reformada neerlandesa 

 Las "Iglesias reformadas presbiterianas" (Presbiterianismo, Alianza Reformada Mundial)
 Iglesia reformada presbiteriana asociada
 Iglesia Reformada Presbiteriana de Guinea Ecuatorial

 La "Iglesia reformada episcopal" (Iglesia de Inglaterra o Anglicanismo)
 Iglesia Española Reformada Episcopal